

Домброва-Ґурна — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Домброва-Ґурна — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства